Магнус Густафсон је освојио турнир. У финалу је победио Серђија Бругеру резултатом 6:4, 6:2.

Носиоци 

  Серђи Бругера (финалиста)
  Томас Мустер (друго коло)
  Петр Корда (четвртфинале)
  'Магнус Густафсон (победник)

 Иван Лендл (четвртфинале) 
 Вејн Фереира (полуфинале) 
 Карел Новачек (друго коло) 
 Александар Волков (полуфинале)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 1994.
Тенис 1994.